Sezon kazachskiej ekstraligi rozgrywany na przełomie 2021 i 2022 jako 30. edycja rozgrywek mistrzostw Kazachstanu w hokeju na lodzie pod jednoczesną nazwą marketingową Pro Hockey Ligasy.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

7 stycznia 2022 ogłoszono zawieszenie rozgrywek z uwagi na obowiązywanie w Kazachstanie do 19 stycznia 2022 stanu wyjątkowego, wprowadzonego w związku z tamtejszymi protestami. Ostatecznie w sezonie zasadniczym pierwsze miejsce zajęła Saryarka.

Faza play-off 

W finale Saryarka pokonała w siedmiu spotkaniach Arłana 4:3, a zwycięskiego gola w ostatnim meczu zdobył Michaił Rachmanow.

Złoty medal mistrzostw Kazachstanu zdobyła drużyna Saryarki Karaganda, srebrny medal Arłan Kokczetaw, a brązowy medal przyznano drużynie Bejbarysu Atyrau.

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu władze ligi przyznały nagrody indywidualne dla zawodników.
 Najlepszy bramkarz: Ilja Rumiancew (Arłan Kokczetaw)
 Najlepszy obrońca: Edgars Siksna (Saryarka Karaganda)
 Najlepszy napastnik: Michaił Rachmanow (Saryarka Karaganda)
 Najlepszy młodzieżowiec: Iwan Zinczenko (HK Aktobe)

Przypisy 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2021 w hokeju na lodzie
2022 w hokeju na lodzie
2021 w Kazachstanie
2022 w Kazachstanie